Der Dreiband-Weltcup 1995/9 war das vierte BWA-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 10. Dezember
1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup-Turnier in Istanbul.

Geschichte 
Seine Ausnahmestellung konnte der schwedische Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl einmal mehr unter Beweis stellen. Da sein größter Konkurrent um den Gesamtweltcup 1995, Raymond Ceulemans, relativ sicher das Finale erreicht hatte, zählte für Blomdahl im Finale nur ein Sieg. Dieser war aber im Halbfinale sehr stark gefährdet. Der immer stärker werdende Belgier Frédéric Caudron führte bereits mit 2:1 Sätzen. Den vierten Satz konnte Blomdahl vom Anstoß weg mit 15 Punkten ausstoßen. Den Entscheidungssatz startete Caudron mit elf Punkten. Der Schwede kämpfte sich nach drei Aufnahmen auf 12:8 heran. Nach einigen sehr defensiv gespielten Aufnahmen führte der Belgier in der achten Aufnahme mit 14:8. Blomdahl konterte mit sechs stark gespielten Karambolagen und gewann mit 15:14. Im Finale wurde es für Blomdahl wieder extrem eng. Ceulemans führte mit 2:1 Sätzen und brauchte im vierten Satz nur noch zwei Punkte. Nervenstark gewann Blomdahl den Satz mit 15:13 in neun Aufnahmen. Im fünften Satz gab es dann einen klaren 15:4-Erfolg in fünf Aufnahmen. Blomdahl war damit der erste Billardspieler, der in einem Turnier alle Partien mit mindestens zwei Durchschnitt gewinnen konnte. Der Lohn war ein neuer Weltrekord von 2,308 im Generaldurchschnitt (GD).  

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Raymond Ceulemans
  Semih Saygıner

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September des laufenden Jahres) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab diesem Jahr wurde kein Qualifikationsturnier mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 1995

Einzelnachweise 

1995 9
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Istanbul